Les différents emplois du Bogey :
 Bogey est le surnom de l'acteur américain Humphrey Bogart ;
 Un bogey est un terme appartenant au golf ;
 Bogey est aussi un personnage de bande dessinée espagnole ;
 Bogey est le patronyme du sportif français (athlétisme) Robert Bogey, recordman du monde de relais.